

Rektorslängd 

1970–1983 professor Hans Meijer, fil.dr
1983–1995 professor Sven Erlander, fil.dr.
1996–1999 professor Anders Flodström, tekn.dr
1999–2003 professor Bertil Andersson, fil.dr
2003–2011 professor Mille Millnert, tekn.dr
2011– 2020 professor Helen Dannetun, tekn.dr
2020- professor Jan-Ingvar Jönsson, med.dr

Se även 
Lista över rektorer för Lunds universitet
Lista över rektorer för Umeå universitet
Lista över rektorer för Uppsala universitet

Listor med anknytning till utbildning
Listor över svenskar